

Ниже представлен список всех призёров зимних Олимпийских игр 1928 года, проходивших в швейцарском Санкт-Морице с 11 по 18 февраля 1928 года. Всего в соревнованиях приняли участие 464 спортсмена из 25 национальных олимпийских комитетов (НОК). Было разыграно 14 комплектов наград в 8 видах спорта. Спортсмены впервые соревновались в скелетоне, но в отличие от предыдущих Олимпийских игр не проводились соревнования по кёрлингу, а соревнования военных патрулей были представлены только в качестве демонстрационного вида спорта. В Играх принимали участие как мужчины, так и женщины, хотя женщины соревновались только в одиночном и парном фигурном катании.

Завоевали медали восемьдесят три спортсмена, однако норвежцы намного превзошли своих конкурентов в медальном зачёте, выиграв пятнадцать медалей и значительно оторвавшись от американских спортсменов, завоевавших шесть медалей. Что касается других НОКов, то только Швеция, Финляндия и Австрия имели ещё призёров в более чем одной дисциплине. Двенадцать из 25 участвующих НОКов обеспечили себе хотя бы одну медаль, а среди них шесть НОКов выиграли как минимум одну золотую медаль.

Соня Хени из Норвегии в возрасте 15 лет завоевала золотую медаль на соревнованиях в женском одиночном фигурном катании на своей первой из трёх зимних Олимпиад подряд, где ей удалось победить. Шведский фигурист Гиллис Графстрём, участвуя в соревнованиях с травмированным коленом, выиграл золото в мужском одиночном фигурном катании. В лыжной гонке на 50 км шведские спортсмены взяли все три медали. Пер-Эрик Хедлунд выиграл гонку, которая проходила в необычных погодных условиях (температура поднялась от 0 до 25 ° C). Норвежский конькобежец Бернт Эвенсен стал лидером по количеству завоёванных медалей, выиграв одно золото, одно серебро и одну бронзу. Помимо него, ещё четыре спортсмена завоевали две медали: Йохан Грёттумсбротен и Ивар Баллангруд из Норвегии, Клас Тунберг из Финляндии и Дженнисон Хитон из Соединенных Штатов. И Грёттумсбротен, и Тунберг завоевали несколько медалей также и на предыдущих зимних Олимпийских играх в Шамони.

Бобслей

Конькобежный спорт

Лыжное двоеборье

Лыжные гонки

Прыжки с трамплина

Скелетон

Фигурное катание

Хоккей

Лидеры по медалям 
На зимних играх в Санкт-Морице 5 спортсменам удалось завоевать более одной медали. Лидерами по количеству медалей высшей пробы стали норвежский лыжник и двоеборец Йохан Грёттумсбротен и финский конькобежец Клас Тунберг. Оба спортсмена завоевали по две золотые медали.

В таблице ниже представлены спортсмены, завоевавшие более одной медали.

См. также 
 Зимние Олимпийские игры 1928
 Медальный зачёт на зимних Олимпийских играх 1928

Примечания

Ссылки 

 Results and Medalists Olympic.org. International Olympic Committee
 The International Olympic Committee’s 1928 Winter Olympics page

Списки призёров Олимпийских игр